Oligogetes relictum — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых из рода Oligogetes семейства Solenoptilidae (Hemerobioidea).

Описание 
Новые вид и род описаны в 1998 году российским энтомологом Владимиром Макаркиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток) по голотипу PIN 3429/305 вместе с видом Prosuhpalacsa biamoensis. Родовое название образовано от «олигоцен» и «Archigetes», видовое  здесь означает «остаток». Иногда упоминается как O. relictus.

Известен только по отпечаткам переднего крыла, обнаруженным в светловодненской впадине Дальнего Востока России (Приморский край, 46ºN, 138ºE). На время описания вида, слои, содержащие ископаемые остатки, датировались поздним олигоценом — ранним миоценом. С 2010 года их относят к эоцену.

См. также 
 Prosuhpalacsa biamoensis

Примечания

Литература 
 MacLeod E. G. 1970. The Neuroptera of the Baltic amber. I. Ascalaphidae, Nymphidae, and Psychopsidae. Psyche 77: 147—180.

Ссылки 
 Solenoptilidae Handlirsch 1906 на сайте Энциклопедия жизни eol.org
 suborder Hemerobiiformia на сайте Biolib.cz
 Oswald J. D. (2007). Oligogetes relictus на сайте. Neuropterida Species of the World. Version 2.0. Retrieved 1 October 2010.

Вымершие сетчатокрылые
†
Насекомые эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений России
Фоссилии, описанные в 1998 году